Джейхун Гаджибейли (; 3 февраля 1891 года, Шуша — 1962 год, Париж) — азербайджанский публицист и общественный деятель, представитель азербайджанской эмиграции, брат известноых азербайджанских композиторов Узеира и Зульфугара Гаджибековых.

Биография 
Родился Джейхун Гаджибейли в 1891 году в городе Шуша. Окончив в Шуше русско-татарскую школу, он продолжил учёбу в Баку. Затем отправился продолжать учёбу на юридическом факультете Императорского Санкт-Петербургского университета. После Петербурга, Гаджибейли уезжает во Францию, в Париже поступает в Сорбоннский университет.
С начала XX века Джейхун Гаджибейли активно сотрудничает с бакинской прессой. Помимо статей, публикуемых в газетах «Каспий», «Иршад» и «Тарагги», он так же занимается редактированием русскоязычной бакинской газеты «Азербайджан».

После образования Азербайджанской Демократической Республики Гаджибейли назначают редактором газеты «Азербайджан» — официального печатного органа правительства. В 1919 году в составе азербайджанской делегации, руководимой Алимардан-беком Топчибашевым, Джейхун Гаджибейли уехал во Францию для участия в Версальской мирной конференции. Когда в 1920 году Азербайджанская Демократическая Республика прекратила существование, он не вернулся в Азербайджан и до конца жизни жил в Париже, где развернул активную деятельность по пропаганде истории и культуры Азербайджана. Многие стихотворения азербайджанских поэтов: Видади, Набати, Касум-бека Закира и других были переведены им на французский язык. Его перу принадлежит и целый ряд статей, написанных на различные филологические и литературоведческие темы («Хафиз Ширази», «Жизнь Фирдоуси», «Азербайджанские поэтессы» и другие). Живя во Франции, Гаджибейли опубликовал свои статьи в некоторых французских журналах и газетах, принимал непосредственное участие в создании азербайджанской редакции Радио «Свобода». Активно сотрудничал в кавказской зарубежной прессе, редактировал французское издание журнала «Кавказ» в Париже, впоследствии журнала «Азербайджан» в Париже и Мюнхене.

В 1925 году был посвящён в масонство в парижской ложе «Золотое руно» Великой ложи Франции, созданной для выходцев с Кавказа.

Гаджибейли является автором многих повестей и рассказов, научных трудов и статей, посвященных азербайджанской истории, языку и литературе. Его повесть «Утро Гаджи Керима» была опубликована в газете «Каспий». Так же он был автором исследований «Бабек и древнее государство Арран», «История городов Баку и Барды», статей, посвященных творчеству иранских поэтов А. Фирдоуси и Ширази. Одним из его ценных трудов было исследование «Карабахский диалект и фольклор», изданное в 1934 году в Париже, в «Журнале двух миров». Этот же журнал поместил на своих страницах и два других его труда: «Из истории Азербайджана. Аббаскули Ага Бакиханов» и «Интеллектуальный потенциал в СССР». Особое внимание Джейхуна Гаджибейли привлекали проблемы раскрепощения и равноправия женщин, их роли в общественной деятельности и социальной борьбе. В 1959 году Институт по изучению истории и культуры СССР в Мюнхене выпустил в свет результат его исследований — книгу под названием «Антиисламская пропаганда и её методы в Азербайджане».

Умер Джейхун Гаджибейли в 1962 году в Париже, где и похоронен.

В 1990 году дипломат Рамиз Абуталыбов привёз в Баку личный архив Джейхуна Гаджибейли и передал его в Государственный архив литературы и искусства Азербайджанской ССР. В 1993 году в Баку былы изданы избранные произведения Джейхуна Гаджибейли под названием «Избранное».

Театральная деятельность 

Свою театральную и музыкальную деятельность Гаджибейли начинал ещё в юные годы, в Шуше. Он, как и его знаменитый брат Узеир Гаджибеков, ещё с юных лет приобщился к музыкальной культуре. Оба брата время от времени участвовали в музыкальных постановках и спектаклях и обладали вокальными данными. Об этом времени Гаджибейли вспоминал в своих мемуарах «Как была создана первая азербайджанская опера». В 1908 году, благодаря тесному творческому сотрудничеству двух братьев, в Баку была поставлена первая азербайджанская опера «Лейли и Меджнун».
В 1925 году в Парижском театре «Фемина» Джейхун Гаджибейли и ряд его соотечественников, проживавших во Франции, осуществили постановку оперетты Узеира Гаджибекова «Аршин мал алан».

Память 
Именем Джейхуна Гаджибейли названа одна из улиц города Баку.

Библиография 
 Фольклорные диалекты Карабаха (Азербайджан/Кавказ) — фр. — Journal Asiatique (1933 год), Париж, Франция.

Генеалогия

Примечания

Источники 
 Биография на азербайджанском языке
 Джейхун ГАДЖИБЕЙЛИ ИЗБРАННОЕ
 НЕРАСКРЫТЫЕ СТРАНИЦЫ 
 «Как быть любимой?»
 Пути и судьбы эмиграции

Филологи Франции
Масоны ВЛФ
Азербайджанская аристократия
Переводчики Азербайджана
Этнографы Азербайджана
Писатели Азербайджана
Общественные деятели Азербайджана
Журналисты Азербайджана
Дипломаты Азербайджана
Похороненные в Париже
Переводчики с азербайджанского языка
Переводчики на французский язык
Азербайджанская эмиграция
Иммигрировавшие во Францию из Азербайджана